Sulpícia (esposa de Quinto Fúlvio Flaco) — romana do 
 Sulpícia (esposa de Lêntulo Cruscélio) — romana do 
 Sulpícia Pretestata — romana do 
 Sulpícia (satirista) — poetisa do 
 Sulpícia, a Poetisa — poetisa do 
 Sulpícia Driantila — romana do 
 Sulpícia (gente) — família da Roma Antiga